Park Pobedy (russ. Парк Победы, dt. Siegespark) ist der Name folgender U-Bahn-Stationen:

 Park Pobedy (Metro Moskau)
 Park Pobedy (Metro Sankt Petersburg)